Этери Константиновна Когония (; , Грузия) — советская абхазская драматическая и комедийная актриса, Заслуженная артистка Абхазской АССР, Народная артистка Абхазской АССР, народная артистка Грузинской ССР (1982).

Биография 
Окончила Тбилисский театральный институт и позднее филологический факультет Тбилисского государственного университета. Будучи студенткой театрального института была приглашена в Грибоедовский русский театр на постановку спектакля М. Мревлишвили «Чувственный мечтатель», где сыграла роль жены А. С. Грибоедова — Нино Чавчавадзе.

Переводила пьесы с русского на абхазский язык, которые впоследствии вошли в репертуар Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба. Одновременно являлась режиссером-постановщиком ряда пьес, одна из значимых — «Дочь Солнца» по произведению абхазской писательницы Н. Тарба.

Погибла во дворе своего дома 1 апреля 1993 года во время обстрела города Сухуми. Похоронена в Сухумском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Театральная деятельность 
 Дамошна — "Золотая тропинка М. Чамагуа (реж. Х. Джопуа)
 Ева — «Современная трагедия» Р. Эбралидзе (реж. Н. Эшба)
 Лида Матисова — «Такая любовь» П. Когоута (реж. Н. Эшба)
 Антигона — «Антигона» Ж. Ануя (реж. Д. Кортаа)
 Невеста — «Кровавая свадьба» Г. Лорка (реж. Х. Джопуа)
 Ашура — «Горянка» Р. Гамзатова (реж. Д. Кортаа)
 Амза — «Абраскил» А. Лагвилава (реж. Г. Суликашвили)
 Николь — «Чудак» Н. Хикмета (реж. Н. Чиковани)
 Княгиня — «Горе от ума» А. Грибоедова (реж. В. Кове)
 Чжоу ¬- прислуга в доме — «Тайфун» Цао Юй (реж. А. Агрба)
 «Тень» Е. Шварца (реж. Н. Чиковани)
 Жена министра — «Пока арба не перевернется» О. Иоселиани (реж. Д. Кортаа)
 Мария — «Эмигрант из Брисбена» Ж. Шехаде (реж. В. Кове)
 Мари — «Мари-Октябрь» Ж. Робера (реж. В. Кове)
 Лариса Гришко — «Бессмертные» Ш. Пачалиа (реж. А. Агрба)

Фильмография 
 Мать Омара в фильме «Белый башлык» по произведению Б. Шинкуба (реж. В. Савельев)
 «Созвездие козлотура» по произведениям Ф. Искандера (реж. М. Фаносян)
 «Чегемский детектив» по произведениям Ф. Искандера (реж. А. Светлов)

Семья 
 Муж — Иван Константинович Тарба (1921—1994) — абхазский советский писатель.

Примечания 

Выпускники Тбилисского театрального университета
Выпускники филологического факультета Тбилисского государственного университета
Народные артисты Абхазской АССР
Заслуженные артисты Абхазской АССР
Переводчики с русского языка
Народные артисты Грузинской ССР